Ожиш:
 Ожиш — город.
 Ожиш — гмина.
  — озеро.

См. также 
 — река.